Туркменская автономная область — административно-территориальная единица Бухарской НСР, существовавшая в 1923—1924 годах.

Туркменская АО была образована на территории компактного проживания туркмен Бухары в октябре 1923 года. АО делилась на 2 вилайета (которые, в свою очередь, делились на тумены) и 1 отдельный тумен.

 Керкинский вилайет
 Керкинский тумен
 Кизыл-Аякский тумен
 Халачский тумен
 Ходжамбасский тумен
 Чарджуйский вилайет (вскоре переименован в Ленинско-Туркменский)
 Дейнауский тумен
 Саятский тумен
 Старо-Чарджуйский тумен
 Фарабский тумен
 Келифский тумен

27 октября 1924 Туркменская АО Бухарской НСР была упразднена, а её территория отошла к вновь созданной Туркменской ССР.

Примечания 

Автономные области СССР
Исторические области Туркменистана